Тусар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тусар, Властимил (1880—1924) — чешский политик, премьер-министр Чехословакии в 1919—1920.
 Тусар, Люка (род. 1997) — французский футболист, играющий на позиции полузащитника.